Nashville kan avse:

 Nashville
 Nashville, Arkansas
 Nashville, Georgia
 Nashville, Illinois
 Nashville, Indiana
 Nashville, Kansas
 Nashville, North Carolina
 Nashville (film)
 Nashville (album av Josh Rouse)
 Nashville (album av Mats Rådberg)
 Nashville Predators – en amerikansk ishockeyorganisation vars lag är baserat i Nashville i Tennessee
 Nashvillesoundet – ett sound inom countrymusik
 Nashvilleskogssångare – en fågel i familjen skogssångare